Státní policie může být:

 policie zřizovaná státem (na rozdíl od municipální, soukromé apod.), např.:
 Policie České republiky

 státní tajná policie, např.:
 československá Státní bezpečnost
Související články:

 Obecní policie
 Šerif
 Tajná policie
 Dopravní policie